Miejscowości w USA:
 Heber – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Imperial
 Heber – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Wasatch
Gminy w USA:
 Heber (ang. Heber Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Cleburne
Osoby:
 Heber – postać biblijna, prawnuk Sema